Алексей Бородин:
 Бородин, Алексей Артемьевич (1908—1995) — украинский советский историк, доктор наук.
 Бородин, Алексей Владимирович (род. 1941) — советский и российский театральный режиссёр.
 Бородин, Алексей Иванович (1917—1999) — полковник Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Бородин, Алексей Михайлович (род. 1975) — российско-американский математик.